Вермиллион:

 Вермиллион — город и окружной центр округа Клей в Южной Дакоте.
 Вермиллион — город в округе Дакота, штат Миннесота, США.
 Вермиллион — река в штате Южная Дакота, США.
 Вермиллион — тауншип в округе Дакота, Миннесота, США.